James Lawrence Smith (n. 1895-1974), giocatore di baseball statunitense
 James William Smith Betsill (1934-2002), cestista e attivista statunitense
Jimmy Smith (n. 1969) – giocatore di football americano statunitense
 James Smith (n. 1988), giocatore di football americano statunitense
 James Oscar Smith (1925-2005), musicista statunitense
 Jimmy Smith (n. 1911), calciatore scozzese 
 Jimmy Smith (n. 1947), calciatore scozzese 
 Jimmy Smith (n. 1987), calciatore inglese